Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Truant :
 le , un destroyer de  lancé en 1918 ;
 le , un sous-marin de  lancé en 1939.

Truant